Antharmostes är ett släkte av fjärilar. Antharmostes ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Antharmostes